Het seizoen 2007/08 van de Nederlandse Eerste divisie ging in augustus 2007 van start.

De kampioen van vorige seizoen, De Graafschap, en VVV-Venlo speelden dit seizoen niet meer in de Eerste divisie omdat ze gepromoveerd waren naar de Eredivisie. Hun plaatsen werden ingenomen door de degradanten ADO Den Haag en RKC Waalwijk.

FC Volendam werd kampioen en promoveerde. ADO Den Haag wist via de play-offs promotie af te dwingen.

Teams 
Tijdens het seizoen 2007/08 speelden de volgende teams in de Eerste divisie:

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zestien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

FC Volendam

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Volendam, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Stanley Menzo voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van de eerste divisie werden.

Promotie/degradatie 

FC Volendam promoveerde als kampioen direct. SBV Excelsior degradeerde als nummer 18 uit de eredivisie. Via de play-offs continueerde De Graafschap hun verblijf in eredivisie en dwong ADO Den Haag promotie af.

De volgende teams streden in de play-offs voor een plek in de eredivisie 2008/09:
 Eredivisie
 De Graafschap
 VVV-Venlo
 Eerste divisie
 ADO Den Haag
 Go Ahead Eagles
 RKC Waalwijk
 MVV
 FC Den Bosch
 FC Zwolle
 Helmond Sport
 TOP Oss

Eerste divisie voetbal
Nederlands voetbalseizoen 2007/08